Die 67. Valencia-Rundfahrt 2016 fand vom 3. bis zum 7. Februar in der Region von Valencia in Spanien statt. Diese spanische Rundfahrt war Teil der UCI Europe Tour 2016 und dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

Gesamtwertung

Wertungsübersicht

Weblinks 
 

2016
Radrennen 2016